Secco (muziek) - een aanwijzing die in de geschreven muziek voorkomt
Fresco (schilderterm) - een term in de schilderkunst